De Nederlandse versie, zie Miljoenenjacht (Nederland)
 De Belgische versie, zie Miljoenenjacht (België)